Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Dimitri, en référence en général au martyre Dimitri de Thessalonique :
 la  d’Arta en Grèce ;
 la  de Craiova en Roumanie ;
 la  de Dalj en Croatie ;
 la cathédrale Saint-Dimitri-Martyre de Piana degli Albanesi en Italie ;
 la cathédrale Saint-Dimitri de Sremska Mitrovica en Serbie ;
 la  de Vidin en Bulgarie ;
 la cathédrale Saint-Dimitri de Vladimir en Russie.

Voir aussi 
 
 
 Liste de cathédrales

Dimitri
~